Bozeman steht für:
 Bozeman, Ort in den Vereinigten Staaten (Montana)

Bozeman ist der Familienname folgender Personen:
 Adda Bozeman (1908–1994), lettisch-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Bradley Bozeman (* 1994), US-amerikanischer Footballspieler
 Harley Bozeman (1891–1971), US-amerikanischer Politiker (Louisiana)
 Sylvia Bozeman (* 1947), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Boseman